Bachwiesengraben ist ein Gewässername:

 Bachwiesengraben (Ameranger Dorfbach), linker Zufluss des Kühlbachs (zum Ameranger Dorfbach, zur Murn) bei Taiding, Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bachwiesengraben (Buxbach), rechter Zufluss des Banzerbachs bei Thannhausen, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Bachwiesengraben (Eger), rechter Zufluss der Eger (zur Wörnitz) beim Stadtteil Kleinerdlingen von Nördlingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Bachwiesengraben, Unterlaufname in Baden-Württemberg des Eichwiesengrabens, rechter Zufluss des Hengstbachs (zum Abschnitt Brettach des bei Wallhausen versickernden Weidenbachs) bei Hengstfeld, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Bachwiesengraben (Hagstaffelbach), rechter Zufluss des Hagstaffelbachs (zum Unteren Krebsgraben, zum Überlinger See) gegenüber dem Ziegelhof, Stadtteil Dingelsdorf, Konstanz, Landkreis Konstanz
 Bachwiesengraben (Main) – zwei Zuflüsse des Mains in Bayern; flussabwärts:
 Bachwiesengraben (Main, Waigolshausen), rechter Zufluss beim Ortsteil Hergolshausen von Waigolshausen, Landkreis Schweinfurt
 Bachwiesengraben (Main, Margetshöchheim), linker Zufluss vor Margetshöchheim, Landkreis Würzburg
 Bachwiesengraben (Rodach), rechter Zufluss der Rodach in Roßfeld, Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch:
 Bachlwiesengraben, rechter Zufluss der Kutschenitza bei Gruisla, Gemeinde Klöch, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark